Bargasa ist der Name mehrerer antiker Städte:

 Bargasa (Aydın), Ort in Karien, beim heutigen Haydere im Kreis Bozdoğan, Provinz Aydın in der Türkei
 Bargasa (Muğla), Ort in Karien, beim heutigen Gökbel südlich von Milas an der Küste in der Provinz Muğla in der Türkei